Adinolfi ist der Familienname folgender Personen:
 Edgardo Adinolfi (* 1974), uruguayischer Fußballspieler
 Gabriele Adinolfi (* 1954), italienischer Schriftsteller und Politiker
 Isabella Adinolfi (* 1978), italienische Politikerin
 Mario Adinolfi (* 1971), italienischer Journalist und Politiker

 Renato Adinolfi (1929–2007), italienischer Schachspieler
 Ugo Adinolfi (1943–2016), italienischer Schauspieler